Als Eulersche Zahlen nach dem Mathematiker Leonhard Euler werden folgende Zahlen und Zahlenfolgen bezeichnet:
 Eulersche Zahl , die Basis des natürlichen Logarithmus
 Eulersche Zahlen , Folge ganzer Zahlen
 Euler-Zahlen , Einträge des Euler-Dreiecks der Kombinatorik
 Euler-Mascheroni-Konstante , auch Eulersche Konstante
 Euler-Zahl, dimensionslose Kennzahl in der Strömungsmechanik